Глисон (Gleason, Gleeson) — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители:
 Глисон, Брендан (род. 1955) — ирландский актёр, режиссёр и сценарист.
 
 Глисон, Джейк (род. 1990) — новозеландский футболист, вратарь.
 Глисон, Джеймс (1882—1959) — американский актёр, драматург и сценарист.
 Глисон, Джек (род. 1992) — ирландский актёр.
 Глисон, Джеки (1916—1987) — американский комедийный актёр.
  (род. 1931) — американский психолингвист.
 Глисон, Джоанна (род. 1950) — канадская актриса.
 Глисон, Донал (род. 1983) — ирландский актёр, режиссёр и писатель.
 Глисон, Майкл (1883—1923) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1904.
 Глисон, Мэри Пэт (1950—2020) — американская актриса.
 Глисон, Пол (1939—2006) — американский характерный актёр.
 Глисон, Тим (род. 1983) — профессиональный американский хоккеист.

См. также 
 Глиссон